

Делчево () — село в Благоєвградській області. Входить до складу общини Гоце Делчев.
 Делчево () — село в Разградській області. Входить до складу общини Ісперих.

Делчево (община) — адміністративна община в Македонії.
 Делчево — місто в Македонії.